Лафарг — фамилия. Известные носители:
 Лафарг, Лаура (1845—1911) — деятельница французского социалистического движения, французской Рабочей партии.
 Лафарг, Поль (1842—1911) — французский экономист и политический деятель, один из крупных марксистских теоретиков.